Calias puede referirse a:
Calias I, político ateniense. Opositor al tirano Pisístrato. Abuelo de Calias.
Calias, político ateniense del siglo V a. C.
Calias III, stratego ateniense (siglo V a. C.-siglo IV a. C.), nieto de Calias
Calias de Calcis, tirano de Calcis (siglo IV a. C.)